Bellosguardo település Campaniában
 Bellosguardo település Toszkánában